Betancourt ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín de Betancourt (1758–1824), spanischer Ingenieur und russischer General
 Ana Betancourt (1832–1901), kubanische Feministin
 Arnulfo Betancourt (* 1972), nicaraguanischer Judoka
 Carlos Betancourt (* 1959), puerto-ricanischer Boxer
 Carolina Betancourt (* 1993), mexikanische Tennisspielerin
 Danny Betancourt (* 1981), kubanischer Baseballspieler
 Félix Betancourt (* 1945), kubanischer Boxer
 Fernando Betancourt (* 1956), spanischer Kanute
 Gabriele Betancourt Nuñez (* 1951), deutsche Kunsthistorikerin
 Gaspar Betancourt Cisneros (1803–1866), kubanischer Unternehmer und Autor
 Guillermo Betancourt (* 1963), kubanischer Fechter
 Íngrid Betancourt (* 1961), französisch-kolumbianische Politikerin und Entführungsopfer der FARC
 Jeff Betancourt (* 1970), US-amerikanischer Filmeditor und Filmregisseur
 John Gregory Betancourt (* 1963), amerikanischer Schriftsteller
 Jorge Betancourt (* 1982), kubanischer Wasserspringer

 Juan Miguel Betancourt (* 1970), puerto-ricanischer Geistlicher, Weihbischof in Hartford

 Omar Lauro Marreto Betancourt, kubanischer Diplomat
 Octavio Betancourt Arango (1928–2017), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Raúl Fornet-Betancourt (* 1946), kubanischer Philosoph
 Rebeca Iturbide Betancourt (1924–2003), mexikanische Schauspielerin
 Regina Betancourt (* 1936), kolumbianische Politikerin
 Rómulo Betancourt (1908–1981), venezolanischer Politiker
 Rómulo Betancourt y Torres (1858–1901), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Campeche
 Sterling Betancourt (* 1930), Musiker aus Trinidad und Tobago
 Yuniesky Betancourt (* 1982), kubanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Bentancourt
 Betancur
 Béthencourt
 Betoncourt
 Bettencourt
 Bittencourt